Bârlădeanu ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Bârlădeanu (1911–1997), rumänischer Politiker
 Corneliu Bârlădeanu (* 1966), rumänischer Bischof der Orthoxen Kirche Rumäniens